Payer Imre (1889–1957) az FTC válogatott labdarúgója
 Payer Imre (1961) költő, irodalomtörténész, újságíró